

Musique
 le Boléro, pièce de Frédéric Chopin, 1833.
 le Boléro, ballet symphonique composé par Maurice Ravel en 1928.
 le bolero, un genre de musique cubaine.

Littérature
 Bolero, livre de Kim Mehmeti, écrivain albanais paru en 1989.
 Bolero, revue de mode et de culture suisse appartenant au groupe de presse Ringier.

Cinéma 
 Bolero, film américain réalisé par Wesley Ruggles sorti en 1934.
 Boléro, film français réalisé par Jean Boyer sorti en 1942.
 The Bolero, film américain sorti en 1973.
 Bolero, film américain réalisé par John Derek sorti en 1984.
 Bolero, film allemand réalisé par Rüdiger Nüchtern sorti en 1985.
 Bolero, un film albanais réalisé par Besnik Bisha sorti en 1997.
 Bolero, film argentin réalisé par Alejandro Fadel sorti en 2002.
 Bolero, film tchèque réalisé par F. A. Brabec sorti en 2004.

 Bolero est aussi le titre américain du film Les Uns et les Autres de Claude Lelouch sorti en 1981.

Divers 
 Boléro, marque de lingerie.
 Opération Bolero, opération militaire durant la Seconde Guerre mondiale, consistant à l'acheminement en Angleterre des troupes utiles à lopération Overlord''.
 Mahindra Bolero, une automobile vendue en Inde par Mahindra.
 Boléro (1975-1986), un cheval.

Le mot boléro peut désigner :

 le boléro, danse apparue en Espagne au  ;
 le boléro, forme de veste courte ou un gilet non boutonné, porté à l'origine par les danseurs ;
 le boléro, petit chapeau de femme espagnol, bord cuvette, garni de pompons ;
 le bolero''', cocktail pouvant contenir entre autres du cognac, rhum, du picon, voire du vermouth.

Références 

Homonymie de titre